{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#dbb1b4"
!colspan="12"|Monterrey Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioane:
| 
|colspan="9" |  Iuliana Lizarazo  
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliste:
| 
|colspan="9" | Kimberly Birrell  
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 6–3, 5–7, [10–5]
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Monterrey Open 2023 – Dublu''' a avut loc la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare de dublu s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Monterrey, Mexic, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Catherine Harrison și Sabrina Santamaria au fost campioanele en-titre, dar Harrison nu a participat în acest an. Santamaria a jucat în parteneriat cu Kaitlyn Christian dar a pierdut în sferturi de finală.

Iuliana Lizarazo și María Paulina Pérez García au învins în finală perechea Kimberly Birrell și Fernanda Contreras Gómez cu  6–3, 5–7, [10–5] câștigând titlul de dublu la Monterrey Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main draw

2023
WTA Tour 2023